U23 ou U-23 peut faire référence à :
 HMS Crane (U23), un sloop de la Royal Navy ;
 , le nom de plusieurs sous-marins allemands ;
 U23, une catégorie sportive, réservée aux joueurs de moins de 23 ans (Under the age of 23 en anglais).

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres

Sigle de 3 caractères